Silsbee (Kalifornia)
 Silsbee (Teksas)

Zobacz też